НХЛ в сезоне 1923-1924 — стал 7-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Регулярный сезон

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф Кубка Стэнли

Сетка плей-офф

Финал НХЛ 
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="background:#f9f9f9; margin: 1em 0em 1em 1em;"
|-
| width="1px"| 
| colspan="8"|(1) Оттава Сенаторз пр. (2) Монреаль Канадиенс
|- style="background:#f0f0f0;"
| width="1px"| 
| width="80px"|07 марта
| align="right" width="170px"|Монреаль Канадиенс
| width="20px"| 
| align="center" width="30px"|1:0
| width="20px"| 
| width="170px"|Оттава Сенаторз
|  
|-
| width="1px"| 
| width="80px"|09 марта
| align="right" width="170px"|Оттава Сенаторз
| width="20px"| 
| align="center" width="30px"|2:4
| width="20px"| 
| width="170px"|Монреаль Канадиенс 
|- style="background:#f0f0f0;"
| colspan="9" align="center"|Монреаль выиграл по общей разнице забитых и пропущенных шайб 5:2
|}

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Награды 

* Приз принца Уэльского был учреждён в сезоне 1925/26 года. «Монреаль» получил его постфактум.

Состав победителей Кубка Стэнли

См. также 
 1923 год в спорте
 1924 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1923 год в хоккее
1924 год в хоккее